

Eventos 
 Robert Boyle: Lei de Boyle-Mariotte do gás ideal

Nascimentos

Falecimentos 

1662
Ciência